Сорок второй чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 24 сентября 1987 года по 13 мая 1988 года. Победителем двенадцатый раз подряд стал ЦСКА.

Регламент чемпионата 
 Соревнования в высшей лиге, проведённые в этот раз среди 14 команд, снова, два сезона спустя, прошли в три этапа. На этот раз третий этап, впервые с сезона 59/60, был проведён по олимпийской системе.
 Из переходного турнира между высшей и первой лигами в высшую напрямую выходили четыре команды, без дополнительных матчей.
 Максимальное количество сменяемых команд между первой и второй лигами уменьшилось с 6 до 4.
 Был введён возрастной ценз во второй лиге – не более пяти человек старше 25 лет в каждой команде. Объявлено в введении ограничений было перед самым началом турнира, когда команды уже провели предсезонные турниры. Позже количество «лимитных» игроков увеличили до семи.

Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 10 лучших команд прошлого сезона и четыре победителя переходного турнира – один из высшей лиги и три из первой. После первого этапа первые десять команд продолжали разыгрывать медали, последние четыре вели борьбу за право остаться в высшей лиге.
После второго этапа первая четвёрка разыграла медали.

Первый этап 
Матчи прошли с 24 сентября по 20 января.

Второй этап 
Матчи прошли с 5 марта по 30 апреля.

Финальные игры 
Матчи прошли со 2 по 13 мая. Серии в полуфиналах и играх за третье место шли до двух побед, в финале – до трёх. При этом положением о соревнованиях исключались ничейные результаты – при равном счёте в основное время проводилась дополнительная пятиминутка до первой забитой шайбы, затем, при необходимости, штрафные броски.
По итогам турнира рижское «Динамо» стало последним, двенадцатым, призёром в истории первенств СССР.

Полуфиналы

Матчи за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры 
 Сергей Макаров (ЦСКА) – 68 очков (23+45)
 Игорь Ларионов (ЦСКА) – 57 очков (25+32)
 Николай Суханов («Трактор») – 51 очко (22+29)
 Вячеслав Быков (ЦСКА) – 47 очков (17+30)
 Валерий Каменский (ЦСКА) – 46 очков (26+20)
 Александр Кожевников («Крылья Советов») – 45 очков (25+20)
 Андрей Хомутов (ЦСКА) – 43 очка (29+14)
 Владимир Крутов (ЦСКА) – 42 очка (19+23)
 Анатолий Степанищев («Сокол») – 41 очко (27+17)
 Анатолий Чистяков («Трактор») – 41 очко (14+27)

Лучшие снайперы 
Андрей Хомутов (ЦСКА) – 29 шайб 
Анатолий Степанищев («Сокол» Киев) – 27 шайб
Валерий Каменский (ЦСКА) – 26 шайб 
Александр Кожевников («Крылья Советов» Москва) – 25 шайб 
Игорь Ларионов (ЦСКА) – 25 шайб 
Алексей Фроликов («Динамо» Рига) – 24 шайбы
Сергей Макаров (ЦСКА) – 23 шайбы
Евгений Шастин («Сокол» Киев) – 22 шайбы
Николай Суханов («Трактор» Челябинск) – 22 шайбы
Борис Александров («Торпедо» Усть-Каменогорск) – 21 шайба
Александр Семак («Динамо» Москва) – 21 шайба
Юрий Хмылёв («Крылья Советов» Москва) – 21 шайба

Лидеры по штрафным минутам 
Олег Микульчик («Динамо» Москва) – 63 минуты
Борис Александров («Торпедо» Усть-Каменогорск) – 56 минут
Владимир Локотко («Торпедо» Усть-Каменогорск) – 56 минут
Андрей Мартемьянов («Автомобилист» Свердловск) – 56 минут
Игорь Ларионов (ЦСКА) – 54 минуты
Александр Фаткуллин («Спартак») – 52 минуты
Анатолий Тимофеев («Трактор» Челябинск) – 52 минуты
Святослав Хализов (СКА Ленинград) – 52 минуты
Геннадий Курдин («Спартак» Москва) – 50 минут
Сергей Макаров (ЦСКА) – 50 минут

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

10 лучших арбитров сезона 
 А.Галиахметов (Свердловск)
 А.Грачёв (Кохтла-Ярве)
 В.Губернаторов (Рязань)
 А.Егоров (Москва)
 А.Изместьев (Москва)
 В.Козин (Москва)
 Н.Морозов (Москва)
 А.Федосеев (Новосибирск)
 А.Федотов (Горький)
 В.Якушев (Ленинград)

Факты чемпионата

Переходы 
 В ЦСКА перешёл Игорь Кравчук (СК им. Салавата Юлаева)

Результаты матчей
Самый крупный счёт был зафиксирован в матче «Ижстали» с «Соколом» – 0-11, и ещё 4 матча закончились с разницей в 9 шайб.
Самыми результативными стали матчи ЦСКА - «Торпедо» Горький – 10-5, и «Сокол» - «Автомобилист» – 11-4. 
Наименее результативным стал матч ЦСКА - «Автомобилист» – 0-1.

Судейство 
После первого полуфинального матча ЦСКА подал протест на эту игру, аргументируя это тем, что по Положению о чемпионате послематчевые буллиты выполняют не по три игрока, как это было сделано, а по пять из каждой команды.
Председатель Всесоюзной Коллегии Судей Юрий Раззорёнов сказал по этому поводу: справедливости ради отмечу, что в Положении действительно (правда, сам не знаю, почему) написано о том, что послематчевые штрафные броски выполняют по пять игроков. Но тут же есть и другое разъяснение: штрафные броски проводятся по правилам ИИХФ. А это значит, что команда поочерёдно выполняет по три броска. Если первая серия закончилась вничью, то назначается вторая. Если же и она не выявит победителей, то в дальнейшем спор пойдёт до одного точного броска - разумеется, при равенстве бросков с каждой стороны...
На следующий день после матча Спортивно-техническая комиссия Федерации хоккея СССР рассмотрела протест ЦСКА. Несмотря на некоторые нарушения Положения о выполнении штрафных бросков, члены СТК большинством в один голос (6 против 5) протест отклонили. Таким образом, результат встречи 4:3 в пользу «Крыльев Советов» утверждён.

Переходный турнир между высшей и первой лигами 
Матчи прошли с 23 января по 29 апреля.

Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением перешедших по итогам переходных турниров трёх команд в высшую и двух во вторую лигу, одна команда из высшей лиги и четыре команды из второй.

Предварительный этап 
Матчи прошли с 20 сентября по 29 декабря в двух зонах в 4 круга. По три лучшие команды зон играли в переходном турнире за место в высшей лиге, по две худшие в переходном турнире за право остаться в первой. Остальные играли за 7-16 места.

Западная зона 

Лучший бомбардир – Алексей Ткачук («Динамо» Харьков) - 21 шайба.

Восточная зона 

Лучший бомбардир – Сергей Бушмелёв (СК им. Салавата Юлаева Уфа) - 27 шайб.

Турнир за 7-16 места 
Матчи прошли с 23 января по 29 апреля. Занявший последнее место «Авангард» играл переходные матчи с седьмой командой второй лиги.

Лучший бомбардир – Сергей Муравьев (СКА МВО Калинин) - 27 шайб.

Переходный турнир между первой и второй лигами 
Матчи прошли с 23 января по 29 апреля.

Дополнительные переходные матчи 
Игры прошли 2, 3 мая в Свердловске, и 5 мая в Уфе.
«Луч» Свердловск - «Авангард» Уфа – 5-1, 6-4, 7-2.

Вторая лига 
К участию допустили команды прошлого сезона, кроме четырёх команд, перешедших в первую лигу и команды занявшей последнее место, две команды вылетевшие из первой лиги, и победитель соревнований КФК. Также участвовала команда ШВСМ Москва.

Предварительный этап 
Игры прошли в четырёх группах в 4 круга, во второй группе команды сыграли ещё по 4 дополнительных матча (для уравнивания количества проведённых игр с командами первой группы).
Первые команды групп напрямую выходили в переходный турнир за право играть в первой лиге, вторые играли за ещё две путёвки в этот турнир стыковые матчи. Проигравшие в стыковых матчах, и команды, занявшие в группах 3-4 места, играли турнир за ещё одну возможность перейти в первую лигу. Остальные продолжали бороться за право остаться во второй лиге.

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Стыковые матчи 
Встречались между собой вторые команды первой-второй и третьей-четвёртой групп. Победители участвовали в переходном турнире за право играть в первой лиге, проигравшие в турнире за 7-16 места, дающем право на переходные матчи.

«Станкостроитель» Рязань - РШВСМ Рига – 5-2 (Рязань), 2-1 (Рига)
СКА Хабаровск - «Луч» Свердловск – 4-1 (08.01 Хабаровск), 3-5 (11.01 Свердловск), 6-2 (12.01 Свердловск),

Турнир за 7-16 места 
Матчи прошли с 21 января по 28 апреля. Лидировавший всю вторую половину турнира СКИФ-ШВСМ в последних четырёх играх набрал только половину очков, чем сумел воспользоваться «Луч», завоевавший право на переходные матчи.

Турнир за 17-33 места 
Команды первой и второй групп были объединены в западную зону, третьей и четвёртой в восточную. Соревнования проводились в 4 круга с учётом всех ранее набранных очков. Последние три команды каждой зоны (за исключением, согласно положению о соревнованиях, команды ШВСМ), играли за право остаться во второй лиге.

Западная зона

Восточная зона

Турнир за право остаться во второй лиге 
Матчи прошли с 3 по 9 мая в Новосибирске. «Кедр», заняв последнее место, должен был покинуть чемпионат СССР, но был оставлен во второй лиге.

Всесоюзный турнир команд КФК

Предварительные игры 
«Нефтехимик» Нижнекамск - «Волгарь» Волгоград – 11-1, 7-4
«Труд» Курган - «Торпедо» Вологда – 6-2, 6-2
«Беломорец» Северодвинск - «Факел» Киров – 5-3, 2-2
«Торпедо» Нефтекамск - «Металлург» Серов – 2-0, 4-2
«Кеэмик» Кохтла-Ярве - «Балтия» Клайпеда – отказ «Балтии»

Финальный турнир 
Матчи прошли с 27 февраля по 4 марта в Краснокамске. Участвовали победители предварительных игр и местная «Россия». Хозяева турнира, победив во всех матчах, завоевали путёвку во вторую лигу, но, в связи с нарушением положения о проведении соревнований, в трёх играх им были защитаны поражения. Тем не менее, команда, в итоге, была допущена к соревнованиям в чемпионате СССР следующего сезона. Были определены лучшие игроки финального турнира.
 Лучший вратарь – Фарит Закиров («Нефтехимик»)
 Лучший защитник – Александр Антипин («Торпедо»)
 Лучший нападающий – Дмитрий Пирожков («Россия»)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1987-88 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1985/1986 - 1989/1990. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1985/1986 - 1989/1990. Справочник. Москва. 2016.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1987-1988
 http://www.hockeystars.ru/art1988.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1987 год в хоккее
1988 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1988 году
Чемпионаты СССР в 1987 году